GROe, ook wel GRU, de Russische militaire inlichtingendienst
 De Groe, een buurtschap in de gemeente Goes